Michael Farrell (schrijver) - Iers schrijver
Michael Farrell (voetballer) - Iers voetballer
Michael Farrell (zwemmer) - Brits zwemmer
Michael Farrell (banddrukker) - Australisch banddrukker
Mike Farrell - Amerikaans acteur en producer